Riveira puede referirse a:

Lugares 
 Riveira, municipio de La Coruña.
 Riveira, parroquia del municipio de La Estrada.

Apellido 
 Rubén Carvajal Riveira, arquitecto y político colombiano.
 Antonio Morales Riveira, antropólogo, periodista, escritor e investigador colombiano.
 Inés Santé Riveira,  profesora e investigadora española